Dough Nuts est le titre de plusieurs films :
  film muet américain d'un réalisateur inconnu, produit par la Mittenthal Film Company, avec Jimmy Aubrey, sorti en 1915 ;
  film muet américain réalisé par Arvid E. Gillstrom, sorti en 1917 ;